Marie ze Champagne ( Marie de Champagne,  Maria van Champagne, 1174 – 9. srpna 1204, Akkon) byla hraběnka flanderská a henegavská a krátce také latinská císařovna.

Život 
Narodila jako jedna ze dvou dcer hraběte Jindřicha ze Champagne a Marie, dcery francouzského krále Ludvíka VII. a Eleonory Akvitánské. Byla tak sestřenicí francouzského krále Filipa i anglického krále Richarda Lví srdce. 6. ledna 1186 byla po předchozím zasnoubení provdána za Balduina Flanderského, svého vrstevníka. Svatební veselí se konalo ve Valenciennes a zbožná nevěsta svého chotě dle kronikáře Gisleberta z Monsu údajně zcela okouzlila.

V letech 1194 a 1195 Balduin převzal hrabství svých rodičů a roku 1200 v duchu rodinné tradice a také v obavě před odvetou svého lenního pána, přijal výzvu ke křížové výpravě. Svou těhotnou choť opustil na Velikonoce roku 1202 a vydal se na kruciátu, jejímž původním cílem měla být Svatá země. Díky sledu nečekaných událostí křižáci nakonec dobyli Konstantinopol a Balduin byl v květnu 1204 korunován prvním latinským císařem.

Marie byla po dobu manželovy nepřítomnosti regentkou obou hrabství a netušíc o změně směru kruciáty, opustila obě dcery a vydala se za ním do Svaté země. Až po příjezdu do Akkonu se dozvěděla o pádu Konstantinopole a Balduinově zvolení císařem, ale zemřela na mor dříve, než mohla zaujmout své místo po jeho boku.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Dynastie z Blois
Flanderské hraběnky
Henegavské hraběnky
Regentky
Flanderští regenti
Henegavští regenti
Latinské císařovny
Oběti moru
Úmrtí v Akkonu
Narození v roce 1174
Úmrtí 9. srpna
Úmrtí v roce 1204
Ženy